Михаи́л Афана́сьевич Федо́тов (12 декабря 1929 года, Якутск — 1998 год, там же) — бригадир плотников треста «Якутстрой» Якутского совнархоза; Герой Социалистического Труда.

Биография 
Федотов Михаил Афанасьевич родился 12 декабря 1929 года в Якутске в семье рабочего. По национальности — якут.

В 1938 году остался сиротой, воспитывался в республиканском детском доме.

Окончил 7 классов; затем учился в школе фабрично-заводского обучения (ФЗО) города Якутска по специальности: плотник. В одной группе с ним обучались ещё два будущих Героя Социалистического Труда (М. Ф. Алексеев и М. С. Сергеев).
 июнь 1944 года — все они втроём поступили работать в бригаду плотников в трест «Якутстрой»;
 1949 год — участвовали в строительстве первой в Якутске буровой вышки высотой 42 метра.
 1955 год — М. А. Федотов возглавил комсомольско-молодёжную бригаду плотников в тресте «Якутстрой» Якутского совнархоза, которую вскоре вывел в передовые.

После окончания курсов бригадиров при тресте «Хабаровскстрой» М. А. Федотов возглавил комплексную бригаду, в которой помимо бетонщиков, каменщиков и плотников, были специалисты в области отделочных и других работ.

Сам бригадир, будучи высококлассным плотником, в совершенстве владел несколькими строительными профессиями, не довольствуясь бригадирских обязанностей, работал наравне со всеми, подавая личный пример.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и промышленности строительных материалов, Федотову Михаилу Афанасьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 1961—1964 годы — следуя почину В. И. Гагановой, бригадир М. А. Федотов неоднократно переходил в отстающие бригады и выводил их в передовые.

Общественная деятельность 
Михаил Афанасьевич — член КПСС с 1956 года. Он избирался:
 членом Якутского обкома КПСС;
 членом Якутского горкома КПСС;
 Якутского областного Совета профсоюзов;
 республиканского комитета народного контроля.

Личная жизнь 
Проживал в городе Якутске; скончался в 1998 году.

Награды 
Награждён:
  9.8.1958 — Герой Социалистического Труда.
 Медаль № 9210.
  09.8.1958 — Орден Ленина № 370335.
 медалями.

См. также 
 Герои Социалистического Труда.

Примечания

Литература 
 «Герои Социалистического Труда Якутской АССР». 1968 г.
 Владимир Пестерев. «История Якутии в лицах». — Якутск: «Бичик», 2001.

Ссылки 
 Федотов, Михаил Афанасьевич.
 Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия): Герои Социалистического Труда
 SakhaNews 10.08.2012:Как трое мальчишек из глухих якутских деревень стали знатными строителями